Municipio de Newcastle puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Newcastle (condado de Fulton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Newcastle (condado de Dixon, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Dixon.
 Municipio de Newcastle (condado de Coshocton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Coshocton.